Mariscal (en espagnol « maréchal ») est un nom de famille et un élément de nom de lieu. L'espagnol mariscal est un emprunt à l'ancien français.

Patronyme 

 Ana Mariscal (1923-1995), actrice et réalisatrice espagnole
 Alberto Mariscal (né en 1926) acteur, réalisateur, scénariste et producteur mexicain
 Javier Mariscal, souvent appelé Mariscal, (né en 1950), graphiste, auteur de bande dessinée et peintre espagnol
 Margarita Mariscal de Gante Mirón (née en 1954), juriste et femme politique espagnole

Toponyme 
 Le district de Mariscal Benavides est l'un des douze districts de la province de Rodriguez de Mendoza situé au nord du Pérou, dans la région Amazonas.
 Grand Mariscal, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Sucre au Venezuela
 Mariscal Antonio José de Sucre, une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro au Venezuela
 Province de Mariscal Cáceres, une des dix provinces de la région de San Martín, dans le nord du Pérou
 Province de Mariscal Luzuriaga, une des vingt provinces de la région d'Ancash, au Pérou
 Province de Mariscal Nieto, une des trois provinces de la région de Moquegua, dans le sud du Pérou
 Province de Mariscal Ramón Castilla, une des sept provinces de la région de Loreto, au nord du Pérou
 Mine de Mariscal, une mine de cinabre située dans le comté de Brewster, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Club Mariscal Santa Cruz, ancien club bolivien de football
 Club Mariscal Sucre de Deportes, ancien club péruvien de football
 Aéroport international de Mariscal Sucre, aéroport qui dessert la capitale de l'Équateur, Quito
 Aéroport de Mariscal La Mar, aéroport qui dessert Cuenca, ville de l'Équateur

Notes et références

Patronyme hispanique
Homonymie de toponyme